Laurini – frazione del comune di Torreano
 Giancarlo Laurini (1938) – politico italiano
 Vincent Laurini (1989) – calciatore francese